Ставник — церковний свічник 

 Ставник (струмок) — струмок в Україні, у Косівському районі  Івано-Франківської області, правий доплив Пістиньки
 Ставник (Польща) — село в Польщі в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства